DJD ist Abkürzung für:
 Deutsche Jungdemokraten, ein politischer Jugendverband
 eine Publikationsreihe, siehe Discoveries in the Judaean Desert
 Dubliner Julianisches Datum, siehe Julianisches Datum
 Deutsche Journalisten Dienste, ein Materndienst

DJD